Ире-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Ире-Кюель — озеро, Иркутская область, координаты 60°18’с. ш. 115°50’в. д..
 Ире-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°48’с. ш. 133°44’в. д..
 Ире-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°33’с. ш. 120°30’в. д..
 Ире-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°12’с. ш. 116°11’в. д..
 Ире-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°24’с. ш. 116°58’в. д..
 Ире-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°56’с. ш. 134°08’в. д..

Примечания